Президентские выборы в Словении проходили 21 октября и 11 ноября 2007 года. Из 7 кандидатов 4 выступали как независимые. В 1-м туре наибольшее число голосов набрал Алоиз Петерле, поддерживавшийся правящей консервативной коалицией. Однако, во 2-м туре подавляющее большинство получил Данило Тюрк, ставший президентом Словении.

Результаты

Примечания 

Словения
Президентские выборы в Словении
2007 год в Словении